Fronville est une commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Fronville est un village belge faisant partie de la commune de Hotton.